Соревнования в индивидуальной гонке на 15 км среди женщин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 16 февраля. Старт дан в 14:05 по местному времени.

В заявочный протокол было внесено 98 спортсменок. Титул чемпионки мира защищала итальянская спортсменка Доротея Вирер, которая на этот раз заняла девятое место.

24-летняя Маркета Давидова, после неудачного старта чемпионата, сенсационно выиграла золотую медаль и впервые в карьере завоевала титул чемпионки мира. Для чешки это первая личная медаль мирового первенства и вторая в общем.

Без промахов все четыре рубежа отработали всего две биатлонистки: Давидова и Галина Вишневская-Шепоренко из Казахстана (26-е место).

Лучший лыжный ход на дистанции показала лидер Кубка мира Тириль Экхофф.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Итоговый протокол

Чемпионат мира по биатлону 2021